Die Qualifikation zur 12. U19-Unihockey-Weltmeisterschaft 2023 in Frederikshavn, Dänemark wird in zwei Turnieren ausgetragen werden.

Übersicht 
23 Teams registrierten sich für die Teilnahme an den Weltmeisterschaften. Darunter sind 18 Teams aus Europa, drei aus Asien und Ozeanien und zwei aus Nordamerika.

Die ersten neun der letzten Weltmeisterschaft sind direkt qualifiziert, die anderen nehmen an den kontinentalen Qualifikationsturnieren teil. Diese wurden im 2. und 3. September 2022 in Draper, Utah, USA, am 29. September bis zum 1. Oktober 2022 in Wellington, Neuseeland ausgetragen und die beiden europäischen werden vom 24. bis 28. Januar in Salzburg und El Escorial (Spanien) stattfinden. Die restlichen sieben Plätze für die Endrunde werden wie folgt vergeben:

 Europa: 4 Teilnehmer
 Amerika: 1 Teilnehmer
 Asien und Ozeanien: 2 Teilnehmer

Europa 
In Europa werden zwei Turniere mit fünf und sechs Teams gespielt. Für die Endrunde qualifizieren sich daraus die beiden jeweils bestplatzierten Teams. Aufgeteilt wurden die Gruppen nacheinander ca. im ABBA-System mit der aktuellen IFF-Weltranglisten-Position (in Klammern).

EUR1 
Die Spiele der Gruppe 1 werden im Zeitraum vom 24. bis 28. Januar in Salzburg, Österreich stattfinden.

EUR2 
Die Spiele der Gruppe 2 werden im Zeitraum vom 24. bis 28. Januar in El Escorial, Spanien stattfinden.

Asien und Ozeanien 
Die Spiele aus Asien und Ozeanien wurden im Zeitraum vom 29. September bis 1. Oktober 2022 in Wellington, Neuseeland ausgetragen. Spielstätte war das ASB Sports Centre. Jedes Team spielte dabei einmal gegen das andere.

Tabelle

Partien

Nordamerika 
Die Spiele der amerikanischen Qualifikationsgruppe fanden am 2. und 3. September 2022 in Draper, Utah, USA statt. Spielstätte war das Sport City.

Tabelle

Partien

Weblinks 
 Qualifikationsturniere U19-WFC 2023

Einzelnachweise 

Unihockey-Weltmeisterschaft
Unihockey 2023
Männerunihockeywettbewerb